Хемостратиграфия (химическая стратиграфия) — раздел науки на стыке химии и стратиграфии, занимающийся изучением химического состава осадочных пород. В частности, различием в химическим составе часто объясняется различный цвет слоёв в различных стратиграфических последовательностях. Несмотря на то, что сам термин появился только в начале 1980-х годов, исследования в этой области проводились и раньше, хотя и были сильно осложнены необходимостью больших усилий для проведения химического анализа горных пород.

Литература 
 W. H. Berger and E. Vincent, 1981, Chemostratigraphy and biostratigraphic correlation: exercises in systematic stratigraphy, Oceanol. Acta.

Геохимия
Стратиграфия
Палеоклиматология